Varianta de ocolire a municipiului Bacău este alcătuită din drumurile naționale DN2T, DN2U și Autostrada A7.

Lungimea variantei de ocolire este de aproximativ 31,5 km

Lista intersecțiilor: DN11 la Măgura, DJ119, DN2 la Nicolae Bălcescu, DN2F la Bacău, DN2 la Săucești

Bacău